Axé – styl muzyczny
 Axe – rzeka w Anglii, w hrabstwach Devon, Dorset i  Somerset, dopływ kanału La Manche
 Axe – rzeka w Anglii, w hrabstwie Somerset, dopływ Kanału Bristolskiego
 Axe – producent męskich kosmetyków
 AXE – seria central telefonicznych produkowanych przez Ericssona